Финальный турнир XXIV чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 17 по 25 сентября 2005 года в Загребе и Пуле.

Победу в соревновании праздновала сборная Польши. Команда Анджея Немчика стала двукратным чемпионом Европы, защитив титул, завоёванный на предыдущем континентальном первенстве. MVP чемпионата признана Дорота Свеневич, позднее названная Европейской конфедерацией волейбола лучшей волейболисткой 2005 года.

Отборочные игры 

Без отбора участниками финального турнира чемпионата Европы стали сборные:
 Хорватии как команда страны-организатора чемпионата,
 Польши, Турции, Германии и Нидерландов по результатам предыдущего чемпионата Европы.

Остальные участники первенства определились по результатам отборочного турнира, проходившего с 22 мая по 19 сентября 2004 года. 12 команд дивизиона «А» были разбиты на 3 группы. По итогам двухкруговых турниров в группах 7 команд (занявшие 1—2-е места и лучшая среди команд, занявших третьи места в своих группах) стали финалистами ЕВРО-2005.  

Дебютантами финальной стадии чемпионата Европы стали сборные Азербайджана и Испании.

Финальный турнир

Арены 

 Загреб — Дом Спортова (7 000)
 Пула — Dom Športova

Групповой этап

Группа A (Загреб) 

17 сентября

18 сентября

19 сентября

21 сентября

22 сентября

Группа B (Пула) 

17 сентября

18 сентября

19 сентября

21 сентября

22 сентября

Классификационные матчи (Загреб)

Полуфиналы за 5—8-е места 
24 сентября

Матч за 7-е место 
25 сентября

Матч за 5-е место 
25 сентября

Плей-офф (Загреб)

Полуфиналы 
24 сентября

Матч за 3-е место 
25 сентября

Финал

Самые результативные

Лучшие по статистическим показателям 

 Атака (процент эффективности)
  Елена Година — 47,25
  Элиза Тогут — 46,39
  Наталья Ханикоглу — 46,41
 Блок (очки в среднем за сет)
  Озлем Озчелик — 1,36
  Майя Поляк — 1,28
  Ингрид Виссер — 0,96

 Подача (эйсы в среднем за сет)
  Алла Гасанова — 0,57
  Неслихан Демир-Дарнель — 0,44
  Ивана Джерисило — 0,41
 Защита (диги в среднем за сет)
  Мариола Зеник — 2,57
  Керстин Черлих — 2,42
  Валерия Коротенко — 2,09

 Пас (идеальные передачи в среднем за сет)
  Элеонора Ло Бьянко — 6,64
  Бахар Мерт — 6,08
  Любка Дебарлиева — 6,06
 Приём (процент позитивного приёма)
  Гюльден Каялар — 49,64
  Николета Толистяну — 45,77
  Паола Кардулло — 43,15

Индивидуальные призы

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2005 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Загребе
Спорт в Хорватии в 2005 году
Сентябрь 2005 года
Международные спортивные соревнования в Пуле
волейбол
Соревнования по волейболу в Хорватии
Чемпионаты Европы в Хорватии